Murex leviculus är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Murex leviculus ingår i släktet Murex och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
leviculus